Termin VI, ili Vi ima više značenja:

 Devičanska ostrva, arhipelag u Karipskom moru
 vještačka inteligencija, inteligencija računara
 Wii, konzola za računarske igre